El Campillo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huelva, w Andaluzji.
 El Campillo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León.
 El Campillo de la Jara – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha.